

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Mayer – census-designated place della contea di Yavapai, Arizona
 Mayer – città della contea di Carver, Minnesota

Persone 
Mayer (con le varianti Meyer, Mayr o Mair) è un cognome tedesco.

Personaggi di fantasia 
 Re-L Mayer – protagonista femminile della serie animata giapponese Ergo Proxy
 Susan Mayer Delfino – personaggio della serie televisiva Desperate Housewives

Altro 
 2863 Ben Mayer – asteroide
 C. Mayer – cratere lunare